Rubián puede referirse a varios lugares de Galicia:
Rubián (Bóveda), parroquia y localidad del municipio de Bóveda, provincia de Lugo.
Rubián de Cima, parroquia del municipio de O Incio, provincia de Lugo.
San Fiz de Rubián, parroquia del municipio de Bóveda, provincia de Lugo.